Сефа́рдский язы́к (ладино (устар.); еврейско-испанский язык; , также джудекко, спаньоль, джудезмо, худесмо, хебронео, хакетия) — язык сефардов, разделяющийся на группу диалектов, происходящих из разных мест Пиренейского полуострова. Относится к иберо-романской подгруппе романских языков. Сефардский язык является фактически продолжением ранне-еврейско-кастильского диалекта, включившего в себя носителей и черты остальных еврейских иберо-романских диалектов.

Начало образования этой разновидности испанского языка связано с изгнанием из Испании в 1492 году евреев, расселившихся главным образом на территории Османской империи, в Северной Африке, затем в Португалии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Палестине и др. Пребывая в условиях иноязычного окружения и не имея статуса официального языка, он до сих пор сохраняет черты (главным образом в фонетике) испанского языка конца XV в. Функционирует как бытовой язык, проявляющий признаки вымирания.

Распространён в Израиле, отдельных районах Турции, Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Марокко. Число говорящих составляет около 100 тыс. человек. Диалектное членение связано со странами обитания носителей. Основные диалектные варианты — турецкий, румынский, югославский.

В 1996 году Кнессет принял закон о создании Национального управления по охране культурного наследия на сефардском языке.

Название 
Терминология в применении к сефардскому языку разнообразна и неустойчива. В научной литературе все большее распространение получает термин «сефардский», который охватывает все устные и письменные разновидности речи; как самоназвание не употребляется. Таким же широким смыслом обладает и термин «еврейско-испанский», однако иногда его применяют в более узком смысле, для обозначения языка еврейско-испанских письменных текстов начиная со второй половины XIX в. В этом значении он противостоит термину «ладино», который относится к традиционному языку еврейско-испанской религиозной литературы, сложившемуся к XIII в., то есть ещё во время пребывания евреев на Пиренейском полуострове. Термином «ладино» нередко называют сефардский язык в целом; в этом значении он был употребителен до конца XIX в.; в качестве самоназвания никогда не употреблялся.

Наиболее распространенным самоназванием является «джидио» или «джудио» (Турция, Босния, частично Греция), а также «джудезмо» (Болгария, Македония, частично Греция и Румыния); последний термин употребляется также в научной литературе. В Израиле и Турции бытует самоназвание «(э)спаньоль»; в Израиле также употребляются названия «эспаньолит», «спаньоло». Группа этих диалектов рассматривается как восточная группа диалектов сефардских языков.

Западная группа диалектов — язык сефардов Северной Африки (Алжир, Тунис, Марокко) имеет самоназвание «хакития», «хакетия», употребляющееся и в научной литературе для обозначения соответствующих диалектов. Для хакетия характерно наличие значительного пласта североафриканской арабской лексики. В отличие от восточной группы диалектов, хакетия не имел литературной традиции. В настоящее время эта группа близка к исчезновению.

Лингвистическая характеристика 
Фонетические особенности ладино: спирантизация d, g в интервокальной позиции, оппозиция смычного и фрикативного b, сохранение древней кастильской системы фрикативных согласных [f] — [v], [s] — [z], отсутствие палатализации согласных, переход гласных о, е в безударном положении в u, i.

Основной пласт лексики — слова романского происхождения, однако их фонетический облик и морфологическое оформление могут быть изменены. Заимствования из древнееврейского языка относятся преимущественно к религиозно-ритуальной сфере. В турецком диалекте ладино сильно влияние турецкого и итальянского языков, в румынском и югославском диалектах — влияние французского языка.

Литературный ладино сложился на основе койне XV в. Первый памятник — Пятикнижие 1547 г., изданное в Константинополе. Письменность существует с XVI в. на основе еврейского алфавита (применялся раввинский шрифт, он же шрифт Раши), используются диакритические надстрочные знаки и буквы вав, хе, йуд, алеф и аин для обозначения гласных. В настоящее время пресса в Турции (с 1928 г.) и Израиле использует латинский шрифт. Для письма от руки использовался курсивный шрифт, называемый солетрео (солитрео) или хаци-кульмус ().

На ладино издаются книги и периодика, в Израиле с 1948 года ведётся радиовещание.

Орфография 
Для сефардского языка было применено или предложено несколько вариантов письменности:
 Традиционная письменность на основе еврейского письма, остававшаяся единственной в сефардском языке вплоть до XIX века. Алфавит продолжает использоваться сегодня, в особенности в религиозной литературе.
 Расширенная и уточнённая письменность на основе еврейского письма с добавлением диакритик на основе традиционной графики (как правило, в виде точки над и под буквами, не считая символа варика (рафе в виде полукруга), ставящая цель как можно более точной передачи фонетического облика слов, не прибегая к иноалфавитным символам (это, как правило, не касается гебраизмов, сохраняющих своё традиционное написание, а для уточнения их произношения используются традиционные огласовки ― некудот).
 Письменность на основе греческого алфавита (в Греции) и кириллицы (в Югославии и Болгарии) применялась в прошлом в редких случаях, но не используется сегодня.
 Письменность на основе турецкого алфавита применяется сефардами, проживающими в Турции. Этот вариант является одним из наиболее распространённых, поскольку в связи с Холокостом, уничтожившим европейское еврейство, значительная часть носителей сефардского языка сегодня проживает в Турции.
 Израильский институт сефардского языка «Autoridad Nasionala del Ladino» и сефардский культурный фонд «Аки Йерушалаим» продвигают вариант латинского алфавита, при котором слова транслитерируются фонетически, вне зависимости от их правописания в испанском или старокастильском (исп. «como» — сефард. «komo»; исп. «niña» — сефард. «ninya»).
 Письменность на основе испанского алфавита, включая орфографические нормы современного испанского языка. Эффективность этого варианта сомнительна, так как фонетика испанского языка подверглась значительным изменениям с XV века, в то время как фонетика сефардского сохранила архаичные черты, более не отражаемые в неоднократно реформированном испанском правописании.
 Наиболее консервативным и гораздо менее популярным является вариант принятия испанского алфавита образца 1492 года (старокастильского). В этом случае фонетические особенности сефардского получат своё отражение на письме. Однако в некоторых случаях имеется неопределенность в виде двойственного использования букв и буквосочетаний в этом алфавите, а также проблема передачи слов, заимствованных из других языков (в частности из иврита).

См. также 
 Шалом (газета)
 Аки Йерушалаим
 Дом на улице Шлуш — фильм-драма, герои которого говорят на сефардском

Примечания

Литература 
 Габинский М. А. Сефардский язык // Основы балканского языкознания. Языки балканского региона. — Л., 1990, ч. 1.
 Габинский М. А. Сефардский (еврейско-испанский) язык. Балканское наречие. — Кишинёв: Штиинца, 1992.
 Кънчев И. Фонетика и фонология на испано-еврейския говор в България. — София, 1971.
 

 Actas del primer simposio de estudios sefardies. Madrid, 1-6 de junio de 1964. Madrid, 1970.
 Bossong G. Die traditionelle Orthographie des Judenspanischen (udezmo) // Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinsprachen. Tübingen, 1991.
 Crews C. M. Recherches sur le Judeo-Espagnol dans les pays balcaniques. Paris, 1935.
 Gabinski M. A. Das Judenspanische in der gegenwärtigen Diskussion // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1993, Bd. 230.
 Kramer J. Das Ladino als sakrale Schriftsprache der Spaniolen // Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinsprachen. Tübingen, 1991.
 Marcus S. Ha-safa ha-sfaradit yehudit… The Judeo-Spanish Language. Jerusalem, 1965.
 Renard R. Sepharad. Le monde et la langue judeo-espagnole des Sephardim. Mons, s. d.
 Sala M. Phonetique et phonologie du judeo-espagnol de Bucarest. The Hague; Paris, 1971.
 Sephiha H. V. Le ladino (judeo-espagnol calque). Structure et evolution d’une langue liturgique. Paris, 1979, 2 vols.
 Socolovsky, Jerome. «Lost Language of Ladino Revived in Spain», Morning Edition, National Public Radio, March 19, 2007. 
 Studemund M. Bibliographie zum Judenspanischen. Hamburg, 1975.
 Wagner M. L. Beiträge zur Kenntnis des Judenspanischen von Konstantinopel. Wien, 1914.
 Wagner M. L. Caracteres generales del judeo-español de Oriente. Madrid, 1930.

Словари 
 Nehama J. avec la col. de Jesus Cantera. Dictionnaire du judeo-espagnol. Madrid, 1977.
 Pascual Recuero P. Diccionario basico ladino-español. Barcelona, 1977.
 Kohen Eli, Kohen-Gordon, Dahlia. Ladino-English, English-Ladino: Concise Encyclopedic Dictionary (Judeo-Spanish), Hippocrene Concise Dictionary, Hippocrene Books, 2000.

Ссылки 

 
 Шрифт солитрео
 Пример документа, написанного на ладино шрифтом солетрео
 А. Школьник. Язык как родина народа. Неужели ладино умирает?

 
Языки Израиля
Языки Турции
Языки Европы